Fetterman ist der Familienname folgender Personen:

 John Fetterman (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 William Judd Fetterman (1833–1866), US-amerikanischer Offizier

Siehe auch:
 Schlacht der Hundert Erschlagenen (Fetterman-Gefecht)